8-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в ГДР с 28 февраля по 10 марта 1974 года. Игры проводились в Берлине, Хемнице, Гере, Эрфурте, Шверине, Ростоке, Висмаре, Бранденбурге-на-Хафеле, Галле, Магдебурге и Дессау. В чемпионате участвовало 16 стран. Победу в четвёртый раз за свою историю и во второй раз подряд отпраздновала сборная Румынии.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Финальный Раунд

За 7 место

За 5 место

За 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Победитель

Участники

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com

Спорт в Германии в 1974 году
Чемпионаты мира в ГДР
Февраль 1974 года
Март 1974 года
Международные соревнования по гандболу в Германии